Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1973 року — пройшов у Італії з 31 травня по 10 червня. Переможцем стала збірна Англії, яка у фіналі перемогла збірну НДР із рахунком 3:2.

Кваліфікація

Група 1-4 

|}

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Учасники 
Збірні, що кваліфікувались зазначенні літерою К.
  (К)
  (К)
 
 
 
 
 
  (К)
  (К)
  (господарі)
  (К)
  (К)
  (К)
  (К)
  (К)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1973 у футболі